Сигозеро — озеро на территории Коткозерского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км², площадь водосборного бассейна — 209 км². Располагается на высоте 70,8 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

В северную оконечность озеро впадает река Меллич. Из южной оконечности вытекает протока, впадающая в Утозеро, являющееся истоком реки Олонки.

По центру озера расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

С запада от озера проходит дорога местного значения  («Коткозеро — Вагвозеро»).

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — деревня Вагвозеро — расположен в 2,5 км к северо-запада от озера.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014800.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Утозера
Озёра Олонецкого района